Francesco Arena – arbitro italiano
Francesco Arena – politico italiano
Francesco Antonio Arena – militare italiano